Longton puede hacer referencia a:

 Longton, una ciudad ubicada en el condado de Elk en el estado de Kansas (Estados Unidos).
 Longton (Lancashire), Inglaterra
 Longton, uno de los seis pueblos que forman la ciudad de Stoke-on-Trent en el condado de Staffordshire (Inglaterra).